Pölitz peut faire référence à :
 Pölitz, commune allemande de l'arrondissement de Stormarn, en Schleswig-Holstein ;
 Pölitz, nom allemand de la ville de Police, en Pologne.